A PR-889 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PR-281 à Ponte Internacional sobre o Rio Santo Antônio, na divisa Brasil-Argentina. A rodovia é totalmente pavimentada, com extensão de 1,2 quilômetro.  Foi construída entre os anos de 1993 e 1994 (mesma época em que o Governo Estadual construiu a ponte).

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná